Милаковићи могу да буду:

 Милаковићи (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Златиборски округ, Република Србија
 Милаковићи (Пљевља), насеље уопштини Пљевља, Република Црна Гора|Црној Гори